Ikkarlukasik bezeichnet:
 Ikkarlukasik (Insel, Iffaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarlukasik (Insel, Saattuarsuit Tunuat, nördlich), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarlukasik (Insel, Saattuarsuit Tunuat, südlich), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarlukasik (Insel, Savat Qeqertaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarlukasik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlukasik (Insel, bei Nuuk, östlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlukasik (Insel, bei Nuuk, westlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlukasik (Insel, Uppik) (auch Christian Venøp Ikkarlua), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland